George Ripley ist der Name folgender Personen:

* George Ripley (Kanoniker) (~1415–1490), englischer Kanoniker und Alchemist
 George Ripley (Schriftsteller) (1802–1880), US-amerikanischer Geistlicher, Transzendentalist, Schriftsteller, Reformer und Enzyklopädiker